Cole Tyler Koepke, född 17 maj 1998, är en amerikansk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Tampa Bay Lightning i National Hockey League (NHL) och spelar för Syracuse Crunch i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat för Minnesota Duluth Bulldogs i National Collegiate Athletic Association (NCAA); Sioux City Musketeers i United States Hockey League (USHL) samt Minnesota Wilderness i North American Hockey League (NAHL).

Koepke draftades av Tampa Bay Lightning i sjätte rundan i 2018 års draft som 183:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Cole Koepke NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Cole Koepke hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1998
Levande personer
Personer från Hermantown
Idrottare från Minnesota
Amerikanska ishockeyspelare
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Spelare i Minnesota Wilderness
Spelare i Sioux City Musketeers
Spelare valda i NHL Entry Draft 2018
Spelare valda av Tampa Bay Lightning i NHL Entry Draft
Ishockeyspelare i Minnesota Duluth Bulldogs (herrar)
Alumner från University of Minnesota Duluth
Spelare i Syracuse Crunch
Spelare i Tampa Bay Lightning